

Toponyme 

 Koći est un village de l'est du Monténégro, dans la municipalité de Podgorica. 
 Kočí est une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice, en République tchèque.

Patronyme 
 Amanda Ava Koci (1994-), auteure-compositrice-américaine américain.